Die BGL Ligue 2015/16 war die 102. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 2. August 2015 und endete mit dem 26. Spieltag am 22. Mai 2016.

Meister wurde der F91 Düdelingen, der damit seinen sechsten Titel in der BGL Ligue und – inklusive der errungenen Titel in der bis 2007 als höchste Spielklasse bestehenden Nationaldivision – die zwölfte Meisterschaft insgesamt feiern konnte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Torschützenliste

Stadien

Höchstwerte der Saison 
 Höchster Heimsieg F91 Düdelingen (7:1 gegen Victoria Rosport)
 Höchster Auswärtssieg F91 Düdelingen (6:0 beim FC Wiltz 71)
 Torreichstes Spiel Jeunesse Esch – FC RM Hamm Benfica 6:4
 Torreichstes unentschiedenes Spiel FC RM Hamm Benfica – RFC Union Luxemburg 3:3

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16